Fluminense Futebol Clube é um time brasileiro de futebol da cidade de Valença, no estado da Bahia. 

Campeão da edição de 2006 da Copa da Bahia.

Títulos

Estaduais
Copa da Bahia: 2006.

Fluminense de Valença
Esporte de Valença (Bahia)